Fillár István (1926–1989) színész
 ifj. Fillár István (1965) Jászai Mari-díjas színművész

Jegyzetek